Грушевская — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Грушевская — деревня в Витебском районе Витебской области.

Россия 
 Грушевская — станица в Аксайском районе Ростовской области.